Сервилия Младша () е по-младата сестра на Сервилия Цепиона, която е майка на Марк Юний Брут.

Биография 
Дъщеря е на Квинт Сервилий Цепион (проконсул 90 пр.н.е.), син на Квинт Сервилий Цепион (консул 106 пр.н.е.) и на Ливия Друза, дъщеря на цензора Марк Ливий Друз (цензор) и Корнелия. Сестра е и на Квинт Сервилий Цепион, който осиновява Марк Юний Брут.

След като майка ѝ Ливия се развежда, Сервилия живее при брат си Марк Ливий Друз (трибун) до неговото убийство през 91 пр.н.е. През 98 пр.н.е. майка ѝ се омъжва за Марк Порций Катон Салониан, но умира около 92 пр.н.е., докато децата ѝ от двата брака са все още в детска възраст.

Сервилия Младша е полусестра на Марк Порций Катон и Порция, които също живеят при тях след смъртта на баща им и Ливия. Тя става втората съпруга на консула и генерал Луций Лициний Лукул. Лукул е син на Луций Лициний Лукул (претор 104 г. пр.н.е.) и на Цецилия Метела Калва. Сервилия му ражда син.

По време на гражданската война през 49 пр.н.е. придружава полубрат си Катон в Сицилия, а след това и в Азия.

Източници 
 Плутарх, Lucull. 38

Жени от Древен Рим
Сервилии